Игры плей-офф НБА в сезоне 2009/2010 начались 17 апреля 2010 года. Восемь лучших команд от каждой из двух конференций лиги вышли в плей-офф, все посеяны с 1 по 8 в турнирной сетке. Игры в сериях на выбывание до 4-х побед.

Уже во второй раз за три сезона, и впервые с сезона 2008 года, 8 команд Западной конференции должны были выиграть по крайней мере 50 матчей. Разница показателей между командами составляла всего лишь 7 побед, разница между 8 сеяной командой и 1-й была также минимальна, как и в плей-офф 2008 года.

Кливленд выиграл 61 матч, что является лучшим результатом по количеству одержанных побед в регулярном сезоне НБА после того как Индиана Пэйсерс выиграла 61 игру в сезоне 2003-04.

«Лос-Анджелес Лейкерс» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счетом 4-3. Это 16-й титул в истории клуба. Коби Брайант был признан MVP финала плей-офф НБА.

Преимущество домашней площадки 
Команда с лучшим показателем побед/поражений в регулярном сезоне имеет преимущество домашней площадки в любом раунде плей-офф.

Сетка 

Команды, выделенные жирным, вышли в следующий раунд. Цифры слева от каждой команды показывают номер посева команды в своей конференции, а число справа показывают количество выигранных игр команды в этом раунде. Чемпионы дивизионов отмечены звездочкой. Преимущество домашней площадки в финале НБА принадлежит не команде выше посеянной, а команде с лучшим показателем побед/поражений в регулярном сезоне (например, 4-сеяная команда в Западной конференции может иметь лучший показатель побед/поражений в сезоне, чем 3-сеянная в Восточной конференции, и поэтому будет иметь преимущество домашней площадки, если они сойдутся в финале), команды с преимуществом домашней площадки выделены курсивом.

1/8 финала

Восточная конференция

(1) Кливленд Кавальерс против (8) Чикаго Буллз

Статистика 
По состоянию на 27 апреля 2010 года.

См. также 
 Драфт НБА 2009 года
 Матч всех звёзд НБА 2010 года

Примечания

Ссылки 
 NBA.com

НБА в сезоне 2009/2010
Плей-офф НБА